Fassbind ist ein Schweizer Familienname heimatberechtigt in den Kantonen Basel, Luzern und Schwyz. Zu Bedeutung und weiteren Varianten dieses Namens siehe Bender (Familienname).

Namensträger 
 Alfred Fassbind (* 1949), Schweizer Musiker und Autor 
 Erwin Fassbind (* 1957), Schweizer Bobfahrer
 Franz Fassbind (1919–2003), Schweizer Schriftsteller, Dramatiker und Journalist
 Fridolin Fassbind (1821–1893), Schweizer Hotelier und liberaler Politiker
 Marianne Fassbind (* 1960), Schweizer Wirtschaftsjournalistin

Einzelnachweise 

Familienname
Berufsname
Deutscher Personenname